Biber (onderzeeboot)
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), een Oostenrijks componist en violist
Carl Heinrich Biber (1681-1749), een Oostenrijks componist en violist, zoon van Heinrich Ignaz Franz Biber
Biber (Altmannstein), een woonwijk in de Duitse gemeente Altmannstein

Zie ook 
Bieber (doorverwijspagina)